Paris Airport kan syfta på:

Företag 
Aéroports de Paris – ett franskt företag som bygger, underhåller och driver flygplatser

Flygplatser 
Paris-Charles de Gaulle flygplats – den största internationella flygplatsen i Paris
Beauvais-Tillé flygplats – en internationell flygplats i Beauvais, 75 kilometer norr om Paris
Paris-Orly flygplats – en internationell flygplats i Orly utanför Paris
Paris-Le Bourgets flygplats – en flygplats utan passagerartrafik i Le Bourget utanför Paris